B187 peut faire référence à :
 Bundesstraße 187, une route fédérale allemande reliant Dessau-Roßlau à Schönewalde ;
 Benetton B187, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.